10715 Nagler – asteroide della fascia principale
 Ivan Nagler – slittinista italiano
 Nagler – azienda produttrice di elicotteri